Чемпіонат Австрії 2003—2004 () — 93-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій перший титул чемпіона Австрії здобув Грацер.

Клуби

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

2004
Австрія
Австрія
2003 в австрійському спорті
2004 в австрійському спорті